YHH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Campbell River (Columbia Britannica) (Canada)